ambient – gatunek muzyczny
 ambient (marketing) – typ działań reklamowych